Есмагамбетов:
 Есмагамбетов, Булат Жолдасович (род. 1968) — казахстанский футболист, тренер. 
 Есмагамбетов, Кушим Лекерович (1938—2016) — советский и казахстанский историк.